Graewe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pehr Henrik Fredrik Graewe
 Per Henrik Fredrik Graewe